Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2011 v tenisu za moške dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bob Bryan in Mike Bryan sta postala prvaka, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (prvaka)
 Maks Mirni /  Daniel Nestor (drugi krog)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (drugi krog)
 Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (prvi krog)
 Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (četrtfinale)
 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (polfinale)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (prvi krog)
 Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(finale)

<ol start=9>
 Eric Butorac /  Jean-Julien Rojer ''(drugi krog)
 Mark Knowles /  Łukasz Kubot ''(prvi krog)
 Wesley Moodie /  Dick Norman ''(tretji krog)
 Juan Ignacio Chela /  Eduardo Schwank ''(tretji krog)
 Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(drugi krog)
 Marcel Granollers /  Tommy Robredo ''(tretji krog)
 Marc López /  David Marrero (drugi krog)
 Daniele Bracciali /  František Čermák ''(drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Moške dvojice
2011